Парня:

 Парня — приток Тетерева, река в Киевской области.
 Парня — бывший хутор в Броварском районе Киевской области.
 Парня — бывшее село в Семёновском районе Черниговской области.